Вирхиния Руано Паскуаль / Паола Суарес — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — сестры Винус и Серена Уильямс — не защищали свой титул.

Посев 

 ' Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Титул)
  Лиза Реймонд /  Мартина Навратилова (Второй раунд)
  Ай Сугияма /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова /  Елена Лиховцева (Финал)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Первый раунд)
  Мария Венто-Кабчи /  Анжелик Виджайя (Четвертьфинал)
  Магдалена Малеева /  Кончита Мартинес (Третий раунд)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Третий раунд)

<li>  Эмили Луа /  Николь Пратт (Второй раунд)
<li>  Патриция Вартуш /  Петра Мандула (Третий раунд)
<li>  Даниэла Гантухова /  Элс Калленс (Первый раунд)
<li>  Елена Дементьева /  Лина Красноруцкая (Второй раунд)
<li>  Марион Бартоли /  Мириам Казанова (Третий раунд)
<li>  Тина Крижан /  Катарина Среботник (Третий раунд)
<li>  Барбара Шетт /  Патти Шнидер (Второй раунд)
<li>  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь (Третий раунд)
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые